Quint Ligari, governador d'Àfrica
 Tit Ligari, qüestor romà
 Publi Ligari, militar romà